De Bundesliga 1998/99 was het 36ste seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 90ste seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München won voor de vijftiende keer de Bundesliga, ditmaal met vijftien punten voorsprong op de nummer twee, Bayer 04 Leverkusen. Het was de eenzijdigste titelstrijd sinds jaren, omdat Bayern al vroeg in het seizoen een voorsprong nam en die gaandeweg uitbouwde.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1998/99 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

FC Bayern München

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 1998/99 onder leiding van coach Ottmar Hitzfeld voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Duitsland werden.

Externe links 
 Officiële site van de DFB
 Kicker.de
 Officiële site van de Bundesliga

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1998/99